Russell "Russ" Brown (1892-1964) – attore statunitense
 Russell Brown (1911-1971) – politico canadese
 Russell Brown (1951) – politico britannico
 Russell Brown (1962) – giornalista neozelandese
 Russell Brown (1965) – giudice canadese
 Russell Wolf Brown (1985) – atleta statunitense
 Russell Brown (...) – scrittore australiano
 Russell Brown (...) – regista statunitense
 Russell Brown – personaggio della soap opera Fair City